Pojem konstantinopolský koncil se vztahuje k několika církevním koncilům:
 První konstantinopolský koncil probíhající květen – červenec 381
 Druhý konstantinopolský koncil probíhající 5. května – 2. června 553
 Třetí konstantinopolský koncil probíhající 7. listopadu 680 – 16. září 681
 Čtvrtý konstantinopolský koncil probíhající 5. října 869 – 28. února 870